Чемпионат Италии по кёрлингу среди смешанных команд () — ежегодное соревнование итальянских смешанных команд по кёрлингу (команда должна состоять из двух мужчин и двух женщин; см. ). Проводится с 2002 года (в 2003, 2004 не проводилось). Организатором является Федерация ледовых видов спорта Италии (, ).

Команда-победитель чемпионата до 2018 года включительно получала право до следующего чемпионата представлять Италию на международной арене как смешанная сборная Италии. С чемпионата 2019 года четыре лучшие команды выходят в сентябре того же года на отдельный отборочный турнир (), победитель которого и едет на , проводящийся осенью.

Годы и команды-призёры 
Составы команд указаны в порядке: четвёртый, третий, второй, первый, запасной, тренер; cкипы выделены полужирным шрифтом.

Примечания

См. также 
 Чемпионат Италии по кёрлингу среди мужчин
 Чемпионат Италии по кёрлингу среди женщин
 Чемпионат Италии по кёрлингу среди смешанных пар
 Чемпионат Италии по кёрлингу среди юниоров

Соревнования по кёрлингу в Италии
 
Кёрлинг
Италия
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2002 года